Die 12. Bandy-Weltmeisterschaft wurde vom 7. Februar bis 15. Februar 1981 im sowjetischen Chabarowsk ausgetragen. Zum ersten Mal gewann nicht die Sowjetunion die Weltmeisterschaft. Dank des 6:1-Sieges der Schweden am ersten Spieltag über die Sowjetunion hatte man nach einem 1:3 im Rückspiel im direkten Vergleich die Nase vor dem punktgleichen Rekordweltmeister.

Es wurde eine Hin- und eine Rückrunde ausgespielt, womit jedes Team zweimal aufeinander traf und insgesamt sechs Spiele zu bestreiten hatte.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen die folgenden 4 Mannschaften teil:

Spielrunde

Hinrunde

Rückrunde

Abschlusstabelle 

Den direkten Vergleich gewann Schweden mit 7:4 (6:1 und 1:3) gegen die Sowjetunion.

Weltmeistermannschaft

Weblinks 
 WM 1981 bei bandysidan.nu

Sportveranstaltung 1981
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
1981
Sportveranstaltung in Chabarowsk
Bandy (Sowjetunion)